Hvožďany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hvožďany, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Hvožďany, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň